Vītols est un patronyme letton porté notamment par :

 Aigars Vītols (né en 1976), joueur letton de basket-ball ;
 Jāzeps Vītols (1863-1948), compositeur, pianiste, chef de chœur, pédagogue et critique musical letton.

Patronyme letton